L3:

 L-3 Communications — производитель аэрокосмического оборудования и систем безопасности.
  — детектор L3 Большого электрон-позитронного коллайдера (LEP).
  — микроядро, предназначенное для запуска на Intel x86, а также операционная система на его базе.
 Кэш L3 — третий уровень кэша микропроцессоров.
  (L3) — немецкий дирижабль жёсткой конструкции.
 Точка Лагранжа L3
 Сетевой уровень — третий уровень сетевой модели OSI.
 Третий уровень (третья линия) технической поддержки.
 Третий уровень биологической безопасности.
 l3 — рядный трёхцилиндровый двигатель.
 L3COS () — алгоритм оцифровки процессов на базе блокчейна, имеющего трёхуровневую структуру, и распространяемый как открытое программное обеспечение для государств и бизнеса.